Rollercoaster Tycoon 3: Beestenboel, een uitbreiding van RollerCoaster Tycoon 3
The Sims: Beestenboel, een uitbreiding van The Sims
Barnyard (film), de Nederlandse titel van een Engelstalige film uit 2006